Групповая гонка среди мужчин на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 12 августа 2018 года.  Дистанция составила 230,4 км. Для участия в гонке были заявлены и  стартовали 136 спортсменов, из которых финишировал 51 участник. 

Чемпионом Европы стал итальянский велогонщик Маттео Трентин, показавший время 5:50:02. Средняя скорость победителя составила 39.49 км/ч. На втором месте велогонщик из Нидерландов  Матье ван дер Пул, на третьем -  велогонщик из Бельгии Ваут ван Арт, показавшие одно время с победителем.

Участники 
Согласно квотам Европейского велосипедного союза, национальным сборным были предоставлены следующие номера для участия в гонке:

Российские участники 
 Александр Порсев 
 Дмитрий Страхов 
 Виктор Манаков 
 Артём Овечкин 
 Вячеслав Кузнецов

Итоговая классификация 

Все российские участники не финишировали.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2018 — групповая гонка (мужчины) на сайтах статистики•  FirstCycling• ProCyclingStat • Cyclingarchives